Taliaferro ist der Familienname folgender Personen:

 Al Taliaferro (1905–1969), US-amerikanischer Comiczeichner
 Benjamin Taliaferro (1750–1821), US-amerikanischer Politiker
 George Taliaferro (* 1927), US-amerikanischer Footballspieler
 Hal Taliaferro (1895–1980), US-amerikanischer Schauspieler
 James Taliaferro (1847–1934), US-amerikanischer Politiker
 John Taliaferro (1768–1852), US-amerikanischer Politiker
 Mabel Taliaferro (1887–1979), US-amerikanische Schauspielerin
Robert Catesby Taliaferro (1907–1989), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker und Philosoph
 William Booth Taliaferro (1822–1898), US-amerikanischer Offizier und Politiker, General der Konföderierten im Sezessionskrieg

Taliaferro bezeichnet außerdem:

 Taliaferro County, einen Bezirk im US-Bundesstaat Georgia

Siehe auch:
 Tagliaferro